Нейдер Колмераурер дос Сантос (; 22 февраля 1965, Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильский футбольный тренер.

Биография 

Работал с юношескими командами в бразильских командах. Некоторое время трудился на технических должностях в "Васко де Гаме" и "Ботафого". Затем Нейдер уехал в Катар. Спустя некоторое время он возобновил тренерскую деятельность. Бразилец работал с командами из Омана, Каймановых остров, Танзании, Эфиопии и Ямайки. С мая 2017 года он во второй раз возглавил эфиопский "Сент-Джордж".

В разное время Нейдер дос Сантос руководил сборными Каймановых островов, Гайаны и Багамских островов.

Достижения 
  Чемпион Омана (1): 1997/98.
  Чемпион Эфиопии (2): 2014/15, 2015/16.
  Обладатель Кубка Эфиопии (1): 2015/16.
  Обладатель Суперкубка Эфиопии (2): 2015, 2017.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Transfermarkt

Футбольные тренеры Бразилии
Тренеры сборной Каймановых островов по футболу
Тренеры сборной Гайаны по футболу
Тренеры сборной Багамских Островов по футболу
Тренеры ФК «Аль-Наср» Салала
Тренеры ФК «Симба»
Тренеры ФК «Азам»
Тренеры ФК «Монтего-Бей Юнайтед»
Тренеры ФК «Сент-Джордж»